Szabó Bálint (1915–1983) helytörténész, néprajzkutató
Szabó Bálint (1931–1990) történész, szerkesztő, egyetemi tanár
Szabó Bálint (1944) építész, restaurátor, szakíró
Szabó Bálint (1982) politikus, szegedi önkormányzati képviselő.
Szabó Bálint (2001) labdarúgó (Paksi FC)
Szabó Bálint (2002) labdarúgó (Újpest FC)

Jegyzetek